— японский художник и скульптор, который создавал оптические иллюзии.

Родился в Токио в 1932 году в семье, связанной с производством игрушек. После Второй мировой войны он заинтересовался минималистичным швейцарским стилем графического дизайна и поступил в Токийский университет искусств, закончив его в 1956 году. С этого времени Фукуда стал рисовать постеры для разнообразных крупных фестивалей и международных организаций, а также создавать оптические иллюзии: например, одна из его скульптур состоит из предметов столовой утвари, которые отбрасывают тень в виде мотоцикла.

Фукуда скончался 11 января 2009 года от кровоизлияния в мозг.

Работы 

 Love Story (1973)
 Man (1974)
 Woman (1974)
 Cat/Mouse (1974)
 Encore (1976)
 Three-Dimensional Belvedere (1982)
 Underground Piano (1984)
 Venus in a Mirror (1984)
 Disappearing Pillar (1985)
 Three-Dimensional Model of M. C. Escher|Escher’s Waterfall (1985)
 Lunch With a Helmet On (1987)
 Aquarium for Swimming Characters (1988)
 Gogh’s Sunflowers (1988)
 Fresh Guy. Arcimboldo (1988)

Литература 
 Shigeo Fukuda Masterworks. Shigeo Fukuda, Firefly Books, 2005

Ссылки 
 Сигео Фукуда
 Письмо счастья
 Слишком уникальный, чтобы его копировать…

Почётные доктора Национального университета Ла-Платы